Le terme alphabet phonétique peut désigner :
 un alphabet destiné à la transcription phonétique, c'est-à-dire un alphabet permettant de transcrire les sons produits par les êtres humains (le plus utilisé au niveau international est l'alphabet phonétique international ou API) - pour les autres alphabets phonétiques existants, voir la :Catégorie:Alphabet phonétique ;
 un alphabet radio, un ensemble de mots se substituant aux lettres de l'alphabet pour permettre une meilleure compréhension lors de transmission radio (le plus employé l'alphabet phonétique de l'OTAN).